Поплавы () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 131 человек. Почтовый индекс — 47851. Телефонный код — 3543.

Местный совет 
47851, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, м. Скалат, Грушевського, 2

Ссылки 
 Поплавы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района